Güldenstern ist

 eine Nebenfigur in Shakespeares Theaterstück Hamlet
 eine Figur in dem Theaterstück Rosenkrantz und Güldenstern sind tot bzw. dem darauf basierenden Film Rosenkranz und Güldenstern von Tom Stoppard
 deutsche Name des dänisch-schwedischen Uradelsgeschlechts Gyldenstierne (dänisch) oder Gyllenstierna (schwedisch), siehe Güldenstern (Adelsgeschlecht)
 der Name eines Zisterzienserinnenkloster in Mühlberg/Elbe, Brandenburg, siehe Kloster Marienstern
 ein Sportverein in Stade, Niedersachsen, siehe Güldenstern Stade